Crzellitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Czellitzer (bis 1920: Arthur Crzellitzer; 1871–1943), deutscher Augenarzt und Genealoge
 Franz Crzellitzer (1905–1979), israelisch-deutscher Komponist
 Fritz Crzellitzer (1876–1942), deutscher Architekt, Vater von Franz